Седько — фамилия:

 Седько, Павел Иванович (род. 1998) — белорусский футболист.
 Седько, Эрнест Сергеевич (род. 1987) — узбекский футболист.